De Belgische voetbalclub Standard Luik speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Standard Luik

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
| rowspan="3" |1958/59
| rowspan="3" |Europacup I
|Q
|
|Heart of Midlothian FC
|6-3||5-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|1/8
|
|Sporting Lissabon
|6-2||3-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1/4
|
|Stade de Reims
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
| rowspan="4" |1961/62
| rowspan="4" |Europacup I
|Q
|
|Fredrikstad FK
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="4"|12.0
|-
|1/8
|
|FC Haka Valkeakoski
|7-1||5-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|1/4
|
|Rangers FC
|4-3||4-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1/2
|
|Real Madrid CF
|0-6||0-4 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|IFK Norrköping
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
| rowspan="2" |1965/66
| rowspan="2" |Europacup II
|1R
|
|Cardiff City FC
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|1/8
|
|Liverpool FC
|2-5||1-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
| rowspan="5" |1966/67
| rowspan="5" |Europacup II
|Q
|
|Valur Reykjavík
|9-2||1-1 (U)|| 8-1 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|1R
|
|Apollon Limasol
|6-1||5-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1/8
|
|Chemie Leipzig
|2-2||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1/4
|
|Raba ETO Győr
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1/2
|
|FC Bayern München
|1-5||0-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
| rowspan="3" |1967/68
| rowspan="3" |Europacup II
|1R
|
|Altay Izmir
|3-2||3-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|1/8
|
|Aberdeen FC
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1/4
|
|AC Milan
|2-2 <small>BW 0-2 (U)|| 1-1 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Leeds United AFC
|2-3||0-0 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
| rowspan="3" |1969/70
| rowspan="3" |Europacup I
|1R
|
|17 Nëntori Tirana
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|1/8
|
|Real Madrid CF
|4-2||1-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
|1/4
|
|Leeds United AFC
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| rowspan="2" |1970/71
| rowspan="2" |Europacup I
|1R
|
|Rosenborg BK
|7-0 ||2-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|1/8
|
|Legia Warschau
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
| rowspan="3" |1971/72
| rowspan="3" |Europacup I
|1R
|
|Linfield FC
|5-2||2-0 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|1/8
|
|CSKA Moskou
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1/4
|
|Internazionale
|2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1972/73
|Europacup II
|1R
|
|Sparta Praag
|3-4||1-0 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
| rowspan="3" |1973/74
| rowspan="3" |UEFA Cup
|1R
|
|Ards FC
|8-4||2-3 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|2R
|
|CS Universitatea Craiova
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1/8
|
|Feyenoord
|3-3 <small>u||3-1 (T)||0-2 (U)
|-
| rowspan="3" |1977/78
| rowspan="3" |UEFA Cup
|1R
|
|Slavia Praag
|3-3 <small>u||1-0 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|2R
|
|AEK Athene
|6-3||2-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|1/8
|
|FC Carl Zeiss Jena
|1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
| rowspan="2" |1978/79
| rowspan="2" |UEFA Cup
|1R
|
|Dundee United FC
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|Manchester City FC
|2-4||0-4 (U)|| 2-0 (T)
|-
| rowspan="3" |1979/80
| rowspan="3" |UEFA Cup
|1R
|
|Glenavon FC
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|2R
|
|SSC Napoli
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1/8
|
|TJ Zbrojovka Brno
|3-5||1-2 (T)|| 2-3 (U)
|-
| rowspan="4" |1980/81
| rowspan="4" |UEFA Cup
|1R
|
|Steaua Boekarest
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="4"|12.0
|-
|2R
|
|1. FC Kaiserslautern
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1/8
|
|Dynamo Dresden
|5-2||1-1 (T)|| 4-1 (U)
|-
|1/4
|
|1. FC Köln
|2-3||0-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
| rowspan="5" |1981/82
| rowspan="5" |Europacup II
|1R
|
|Floriana FC
|12-1||3-1 (U)|| 9-0 (T)
| rowspan="5"|18.0
|-
|1/8
|
|Vasas SC Boedapest
|4-1 ||2-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1/4
|
|FC Porto
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1/2
|
|FC Dinamo Tbilisi
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|F
|
|FC Barcelona
|1-2||1-2 || < Barcelona
|-
| rowspan="2" |1982/83
| rowspan="2" |Europacup I
|1R
|
|Raba ETO Győr
|5-3||5-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|1/8
|
|Juventus FC
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| rowspan="2" |1983/84
| rowspan="2" |Europacup I
|1R
|
|Athlone Town FC
|11-4||3-2 (U)|| 8-2 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|1/8
|
|Dundee United FC
|0-4||0-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
| rowspan="2" |1984/85
| rowspan="2" |UEFA Cup
|1R
|
|Glentoran FC
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|2R
|
|1. FC Köln
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
| rowspan="2" |1986/87
| rowspan="2" |UEFA Cup
|1R
|
|NK Rijeka
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|FC Swarovski Tirol
|4-4 <small>u||1-2 (U)|| 3-2 (T)
|-
| rowspan="3" |1992/93
| rowspan="3" |UEFA Cup
|1R
|
|Portadown FC
|5-0||5-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|2R
|
|Heart of Midlothian FC
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1/8
|
|AJ Auxerre
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
| rowspan="2" |1993/94
| rowspan="2" |Europacup II
|1R
|
|Cardiff City FC
|8-3||5-2 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|1/8
|
|Arsenal FC
|0-10||0-3 (U)|| 0-7 (T)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|1R
|
|Vitória SC
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
| rowspan="6" |1996
| rowspan="6" |Intertoto Cup
| rowspan="4" |Groep 1 (1e)
|
|Cliftonville FC
|3-0||3-0 (U)||
| rowspan="6"|0.0
|-
|
|Hapoel Haifa
|2-2||2-2 (T)||
|-
|
|VfB Stuttgart
|2-0||2-0 (U)||
|-
|
|Aalborg BK
|1-0||1-0
|- (T)||
|1/2
|
|FC Nantes
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|F
|
|Karlsruher SC
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
| rowspan="4" |1997
| rowspan="4" |Intertoto Cup
| rowspan="4" |Groep 4 (3e)
|
|FC Aarau
|0-0||0-0 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|Cork City FC
|0-0||0-0 (U)||
|-
|
|Maccabi Petach-Tikwa
|0-0||0-0 (T)||
|-
|
|1. FC Köln
|1-1||1-1 (U)||
|-
| rowspan="4" |2000
| rowspan="4" |Intertoto Cup
|1R
|
|FC Dinamo Tbilisi
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="4"|0.0
|-
|2R
|
|Perugia Calcio
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|3R
|
|Austria Salzburg
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1/2
|
|VfB Stuttgart
|1-2||1-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
| rowspan="3" |2001/02
| rowspan="3" |UEFA Cup
|Q
|
|FK Vardar Skopje
|6-1||3-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|1R
|
|RC Strasbourg
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|2R
|
|Girondins de Bordeaux
|0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
| rowspan="5" |2004/05
| rowspan="5" |UEFA Cup
|1R
|
|VfL Bochum
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="5"|5.0
|-
| rowspan="4" |Groep B (5e)
|
|Steaua Boekarest
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|AC Parma
|2-1||2-1 (T)||
|-
|
|Beşiktaş JK
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|Athletic Bilbao
|1-7||1-7 (T)||
|-
|2006/07
|Champions League
|3Q
|
|Steaua Boekarest
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|0.5
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1R
|
|Celta de Vigo
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
| rowspan="2" |2007/08
| rowspan="2" |UEFA Cup
|2Q
|
|UN Käerjeng 97
|4-0||3-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|1R
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2008/09
|Champions League
|3Q
|
|Liverpool FC
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 nv (U)
| rowspan="7"|10.5
|-
| rowspan="6" |2008/09
| rowspan="6" |UEFA Cup
|1R
|
|Everton FC
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
| rowspan="4" |Groep C (1e)
|
|Sevilla FC
|1-0||1-0 (T)||
|-
|
|FK Partizan
|1-0||1-0 (U)||
|-
|
|UC Sampdoria
|3-0||3-0 (T)
|-
|
|VfB Stuttgart
|0-3||0-3 (U)||
|-
|2R
|
|SC Braga
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
| rowspan="3" |2009/10
| rowspan="3" |Champions League
| rowspan="3" |Groep H (3e)
|
|Arsenal FC
|2-5||2-3 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="6"|16.0
|-
|
|AZ
|2-2||1-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|Olympiakos Piraeus
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
| rowspan="3" |2009/10
| rowspan="3" |Europa League
|2R
|
|Red Bull Salzburg
|3-2||3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1/8
|
|Panathinaikos FC
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1/4
|
|Hamburger SV
|2-5||1-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
|2011/12
|Champions League
|3Q
|
|FC Zürich
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|rowspan="7"|15.5
|-
| rowspan="6" |2011/12
| rowspan="6" |Europa League
|PO
|
|Helsingborgs IF
|4-1||1-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
| rowspan="3" |Groep B (1e)
|
|FC Kopenhagen
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|Hannover 96
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|Vorskla Poltava
|3-1||0-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|2R
|
|Wisła Kraków
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1/8
|
|Hannover 96
|2-6||2-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
| rowspan="6" |2013/14
| rowspan="6" |Europa League
|2Q
|
|KR Reykjavík
|6-2||3-1 (U)|| 3-1 (T)
|rowspan="6"|7.0
|-
|3Q
|
|Xanthi FC
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|PO
|
|FK Minsk
|5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
| rowspan="3" |Groep C (4e)
|
|Red Bull Salzburg
|2-5||1-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
|
|IF Elfsborg
|2-4||1-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|
|Esbjerg fB
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
| rowspan="2" |2014/15
| rowspan="2" |Champions League
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|rowspan="5"|4.5
|-
|PO
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
| rowspan="3" |2014/15
| rowspan="3" |Europa League
| rowspan="3" |Groep G (4e)
|
|Feyenoord
|1-5||1-2 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|Sevilla FC
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|HNK Rijeka
|2-2||2-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
| rowspan="2" |2015/16
| rowspan="2" |Europa League
|3Q
|
|Željezničar
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|rowspan="2"|3.0
|-
|PO
|
|Molde FK
|3-3 <small>u||0-2 (U)|| 3-1 (T)
|-

| rowspan="3" |2016/17
| rowspan="3" |Europa League
| rowspan="3" |Groep G (3e)
|
|AFC Ajax
|1-2|| 0-1 (U)|| 1-1 (T)
|rowspan="3"|6.0
|-
|
|Panathinaikos FC
|5-2||2-2 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|Celta de Vigo
|2-2||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-

|2018/19
|Champions League
|3Q
|
|AFC Ajax
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
|rowspan="4"|7.5
|-
| rowspan="3" |2018/19
| rowspan="3" |Europa League
| rowspan="3" |Groep J (3e)
|
|Sevilla FC
|2-5||1-5 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|FK Krasnodar
|3-3||2-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|Akhisarspor
|2-1||2-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
| rowspan="3" |2019/20
| rowspan="3" |Europa League
| rowspan="3" |Groep F (3e)
|
|Arsenal FC
|2-6 || 0-4 (U) || 2-2 (T)
|rowspan="3"|6.0
|-
|
|Eintracht Frankfurt
|3-3 || 1-2 (U) || 2-1 (T)
|-
|
|Vitória SC
|3-1 ||2-0 (T) || 1-1 (U)
|-
| rowspan="6" | 2020/21 || rowspan="6" | Europa League || 2Q ||  ||Bala Town FC ||2-0 || 2-0 (T)||  || rowspan="6" |7.5
|-
| 3Q ||  ||FK Vojvodina || 2-1|| 2-1 nv (T)||
|-
| PO || | ||MOL Fehérvár FC ||3-1|| 3-1 (T) ||
|-
| rowspan="3" | Groep D (3e) || || SL Benfica ||2-5 || 0-3 (U) ||2-2 (T)
|-
| || Rangers FC || 2-5 || 0-2 (T)||2-3 (U)
|-
| || Lech Poznań || 3-4 ||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 254.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Standard Luik
Standard Luik